Hypocoliidae é uma família de aves passeriformes pertencentes à subordem Passeri.
Tem apenas uma espécie: Hypocolius ampelinus.

Referências 

Passeri
Aves descritas em 1850